Берчени има више значења:

 Берчени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Берчени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Берчени (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Берчени (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији